Филота () — древнегреческое мужское имя. Известные носители:
 Филота (V век до н. э.) — древнегреческий музыкант
 Филота (IV век до н. э.) — македонский военачальник
 Филота (казнён в 330 году до н. э.) — македонский военачальник, командир конницы гетайров Александра Великого
 Филота (330-е годы до н. э.) — македонский наместник Кадмеи
 Филота (320-е годы до н. э.) — один из телохранителей Александра Македонского
 Филота (умер не ранее 316 года до н. э.) — македонский военачальник, сатрап Киликии
 Филота (310-е годы до н. э.) — приближённый Антигона I Одноглазого
 Филота (190-е годы до н. э.) — военачальник Антиоха III Великого
 Филота (I век до н. э.) — врач